Ferrense – abitanti di Ferros
Ferrense – abitanti di São Pedro dos Ferros